Zauchenbach heißen folgende geographische Objekte: 
Zauchenbach (Isel), Bach bei Thurn und Lienz, Osttirol
Zauchenbach (Salzabach), Bach bei Bad Mitterndorf im Salzkammergut, Steiermark